A Lúčky településnév jelentései:

Jánosrét (Lucska) szlovákiai község szlovák neve a Garamszentkereszti járásban
Lucski üdülőtelepülés szlovák neve Szlovákiában a Rózsahegyi járásban
Vámoslucska szlovákiai község szlovák neve a Nagymihályi járásban